Paulistano – abitanti di Paulista (Pernambuco)
Paulistano – abitanti di Paulistas